Сунли́н () — район городского подчинения округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян (КНР).

Административное деление 
Район Сунлин делится на 3 поселка.

Важнейшие населенные пунктыИнформация о территории, населении и истории изменений административно-территориального деления района Сунлин на сайте 行政区划网

Примечания

Ссылки 

Районы городского подчинения провинции Хэйлунцзян